Il negro seduto accanto alla porta (The Spook Who Sat by the Door) – romanzo di Sam Greenlee del 1969
 Freeman - L'agente di Harlem (The Spook Who Sat by the Door) – film del 1973 diretto da Ivan Dixon